Spruce Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Spruce Township (Minnesota)
 Spruce Township (Missouri)

Siehe auch:
 Spruce Grove Township
 Spruce Hill Township